Abstimmungsdenkmal steht für:
 Abstimmungsdenkmal (Allenstein)
 Abstimmungsdenkmal (Marienburg)